Mihel steht für

 Igor Mihel, russischer Musiker der progressiven Band "Little Tragedies"
 St.-Mihel-Kirche in Saint-Étienne
 Mihel, der Rächer, Roman von Paul Keller (1931)